Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши Агнешку Радванську з рахунком 6–4, 6–7(7), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
 ''' Джеймі Гемптон

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main and qualifying draws 
 ITF tournament profile 

2010
Mercury Insurance Open, одиночний розряд